The Staircase – serie televisiva documentaristica
 The Staircase - Una morte sospetta – miniserie televisiva basata sulla serie documentaristica
 The Staircase (Mystery) – singolo del gruppo musicale Siouxsie and the Banshees